Всеобщие выборы в Малайзии проходили 8 июля 1978 года. Выборы стали первыми для премьер-министра Малайзии Хуссейна Онна. Его Национальный фронт вновь получил абсолютное большинство мест в парламенте: 131 из 154. Хотя оппозиция получила 42,8% голосов, ей досталось лишь 23 места в парламенте. Явка составила 75,3%.

Результаты

Примечания 

Выборы в Малайзии
Малайзия
1978 год в Малайзии